Senseless (1998), een film uit 1998
Senseless (2008), een film uit 2008